İmamoğlu steht für:
 İmamoğlu, Kreisstadt und Landkreis der Provinz Adana in der Türkei

İmamoğlu (türkisch für Sohn des İmam) bzw. Imamoglu ist der Familienname folgender Personen:
 Ataç İmamoğlu (* 1964), türkisch-amerikanischer Physiker
 Ekrem İmamoğlu (* 1970), türkischer Politiker (CHP), Oberbürgermeister von Istanbul
 Mahmud Selim Imamoglu (* 1991), österreichisch-türkischer Fußballspieler

fr:İmamoğlu (homonymie)
nl:İmamoğlu
tr:İmamoğlu (anlam ayrımı)